ANFA steht für:
 Agreement on Net Financial Assets (ANFA), Vertrag zur europäischen Währungspolitik
 All Nepal Football Association, der Fußballverband von Nepal
 Asociación Nacional de Fútbol Amateur, der chilenische Amateurfußballverband

Anfa steht für:
 Anfa (Berberreich), auf dem heutigen Gebiet von Casablanca liegender Hauptort des Berberreichs
 Anfa Grand Prix, ein marokkanisches Automobilrennen
 Flughafen Anfa, ein marokkanischer Flughafen in Casablanca

ANFA